Мораи́тис () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Мораитис, Джордж (род. 1970) — американский военнослужащий, адвокат и политик-республиканец.
 Мораитис, Иоаннис (1928—2019) — священнослужитель Американской архиепископии Константинопольской православной церкви, архимандрит, миссионер.
 Мораитис, Никос (род. 1973) — современный греческий поэт, журналист.